Kleomedes (griechisch , lateinisch Cleomedes) ist der Name von:

 Kleomedes, griechischer Astronom
 Kleomedes von Astypalaia, ein Faustkämpfer in der griechischen Mythologie
 Cleomedes (Mondkrater), benannt nach dem Astronomen Kleomedes
 Rima Cleomedes, eine Mondrille in dem gleichnamigen Krater